Onoz (België), een deelgemeente van Jemeppe-sur-Sambre in de Belgische provincie Namen.
Onoz (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura.